Nea Ionia (neugriechisch Νέα Ιωνία) ist der Name folgender Orte in Griechenland:

 Nea Ionia (Attika), Gemeinde in der Region Attika
 Nea Ionia (Thessalien), Gemeindebezirk und Stadtbezirk in der Region Thessalien